Анрі Декуен (, повне ім'я — Жозе́ф Анрі́ Декуе́н (); 18 березня 1890, Париж, Франція — 4 липня 1969, Нейї-сюр-Сен, Франція) — французький кінорежисер та сценарист. 
 Дідьє Декуен — кіносценарист.